Павличич () — южнославянская фамилия.

Известные носители 
 Павличич, Дубравко (1967-2012) — хорватский футболист.
 Павличич, Миладин (1920—1943) — югославский черногорский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Павличич, Павао (род. 1946) — хорватский писатель.